In Friesland zijn twee plaatsen met de naam Waaxens (Fries: Waaksens):
 Waaxens (Noardeast-Fryslân)
 Waaxens (Súdwest-Fryslân)